3DSTATE 3D Engine é um motor de jogo proprietário. Ele pode usar o Euphoria como linguagem de script em seu SDK, o 3D Development Studio.

Seu SDK suporta quatro linguagens de programação, sendo que o de C++ suporta dois compiladores diferentes:

 Microsoft Visual C++
 Borland C++ Builder
 Microsoft Visual Basic
 Delphi
 Euphoria

Ver também 
 Linguagem de script
 Lista de motores de jogo
 Motor de jogo

Ligações externas 
 
 
 
  - Detalhes no DevMaster.net

Motores de jogo